Ta-ku Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhangwei Xinhe, vattendrag, 
 Dazhanjia He, vattendrag, Shandong, 
 Dagu He, vattendrag, Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar